Herzfeld (Eifel)

 Anatol Herzfeld
 Helmut Herzfeld
 Ida van Herzfeld

Hertzfeld 
 Andy Hertzfeld